Der Begriff Paradiesspiel hat mehrere Bedeutungen:

 ein mittelalterliches geistliches Schauspiel, das am 24. Dezember in den Kirchen aufgeführt wurde und die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies darstellte.
 Paradeisspiel heißt das erste der drei Oberuferer Weihnachtsspiele, die in Waldorfschulen und anthroposophischen Einrichtungen in der Weihnachtszeit traditionell aufgeführt werden. Es behandelt die biblische Geschichte von der Erschaffung der Menschen bis zur Vertreibung aus dem Paradies.
 ein Schauspiel mit dem gleichen Thema, das in der bäuerlichen Bevölkerung der Steiermark bis in das 20. Jahrhundert auch außerhalb der Weihnachtszeit aufgeführt wurde und in dessen Anschluss ein weiteres, allerdings weltliches, unterhaltendes Stück folgte.
 eine Erzählung des Schriftstellers Max Mell („Paradeisspiel“).
 ein Hüpfkastenspiel, siehe Hickelkasten